Dugan je priimek več znanih oseb:

 Alan Dugan (1923—2003), ameriški pesnik
 Dennis Dugan (*1946), ameriški režiser 
 Franjo Dugan (1874—1948), hrvaški skladatelj
 Franjo Dugan (1901—1934), hrvaški skladatelj